Nymphaster diomediae är en sjöstjärneart som beskrevs av Ludwig 1905. Nymphaster diomediae ingår i släktet Nymphaster och familjen ledsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsjöstjärnor
diomediae